Ботово може бити:

 Ботово (Дрње), насељено мјесто у општини Дрње, Копривничко-крижевачка жупанија, Република Хрватска
 Ботово (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Ботово, више насеља у Русији